Großamberg ist der Name folgender Orte:

 Großamberg (Gemeinde Gramastetten), Ortsteil der Gemeinde Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Großamberg (Gemeinde Puchenau), Ortsteil der Gemeinde Puchenau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Bezeichnung für die Koglerau, Berg in Gramastetten und Puchenau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich